Canseco puede referirse a:

Grupo Canseco, es un grupo de música mexicano, creado en Tijuana.

Personas con apellido Canseco
 José Canseco (1964-), exjugador de béisbol cubano.

Divisiones administrativas

España 
 Canseco, localidad del municipio de Cármenes.